Leitschiene bezeichnet:
 bei Gleisen einen Entgleisungsschutz, siehe Fangschiene
 bei Straßen die Leitplanke
 bei spurgeführten Oberleitungsbussen die mittige Führungsschiene

Siehe auch: